Sciphone est une marque chinoise connue pour ses clones de l'iPhone.

Clones de l'iPhone 

 Sciphone I68, I68+ et I68++ qui sont les plus vendus de leur marque
 Sciphone I9,I9+ et I9+++

Autres téléphones de la compagnie 
 Sciphone Dream G2, clone de l'HTC G1, avec une sorte d'Android 1.0 modifié
 Sciphone N12, Sciphone (667 mhz) avec un vrai Android (1.5 cupcake)
 Sciphone N19, moins puissant que le N12, mais plus tiré vers la photographie avec un objectif Sony Cyber shot

IPhone
Entreprise de télécommunications ayant son siège en Chine